

Toponyme 

 Hambleton est un district du Yorkshire du Nord, en Angleterre.
 Hambleton est un village du Lancashire, en Angleterre.
 Hambleton est un village du Rutland, en Angleterre.
 Hambleton (Ryedale) est un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.
 Hambleton (Selby) est un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.
 Hambleton est une ville de Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Patronyme 

 Hugh Hambleton (né en 1922), économiste canadien et espion soviétique
 Nicky Hambleton-Jones (née en 1971), animatrice télé sud africaine
 Peter Hambleton (né en 1960), acteur néo-zélandais
 Richard Hambleton (1954–2017), peintre américain et canadien
Toponymie britannique
Patronyme anglais